Manuel Rojas ist der Name folgender Personen:

* Manuel Rojas (Revolutionär) (1831–1903), venezolanischer Revolutionär
 Manuel Rojas (Schriftsteller) (1896–1973), chilenischer Schriftsteller
 Manuel Rojas (Kameramann) (1930–1995), spanischer Kameramann 
 Manuel Rojas (Fußballspieler) (* 1954), chilenischer Fußballspieler